De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten 2021 vond plaats van 21 februari 2021 tot en met 27 februari. De start en de aankomst lag in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor aanvang van de tweede etappe werd de ploeg Alpecin-Fenix, de ploeg van klassementaanvoerder Mathieu van der Poel, uit koers genomen vanwege een positieve coronatest van een van de stafleden.

Deelnemende ploegen 
Er namen 20 ploegen deel, de negentien World Tour-ploegen plus Alpecin-Fenix, het winnende team van de UCI ProSeries in 2020 .

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

Ronde van Verenigde A
UCI World Tour 2021
2021